Фре́йзер Ли Кэ́мпбелл (; род. 13 сентября 1987, Хаддерсфилд, Англия) — английский футболист, нападающий английского клуба «Хаддерсфилд Таун». Воспитанник молодёжной академии «Манчестер Юнайтед».

Клубная карьера 
Воспитанник «Манчестер Юнайтед» в 2006 году был отдан в аренду бельгийскому «Антверпену», где в сезоне 2006/07 забил 20 голов. В сезоне 2007/08, находясь в аренде в «Халл Сити», помог команде пробиться в Премьер-лигу, отличившись 15 раз в 34 играх. В следующем сезоне находясь в аренде в «Тоттенхэм Хотспур», Фрейзер Кэмпбелл сыграл в Премьер-лиге 10 матчей и забил 1 гол.

С 2009 года выступал в «Сандерленде» на постоянной основе.

21 января 2013 года подписал контракт с «Кардифф Сити» сроком на три с половиной года.

Достижения 
 «Манчестер Юнайтед»
 Обладатель Суперкубка Англии: 2008

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 18 апреля 2010)

Карьера в сборной 
Матчи Кэмпбелла за сборную Англии (до 21 года)

Итого: 14 матчей / 4 гола; 7 побед, 4 ничьи, 3 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Кристал Пэлас» 
 Статистика футболиста на Soccerbase.com 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Антверпен»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Халл Сити»